Bockum bezeichnet:
 Bockum (Datteln), Bauerschaft und Stadtteil von Datteln, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen
 Bockum (Düsseldorf), Ortsteil des Düsseldorfer Stadtteils Wittlaer, Nordrhein-Westfalen
 Bockum-Hövel#Bockum, Ortsteil der Stadt Hamm, Nordrhein-Westfalen
 Bockum, Stadtteil von Krefeld, Nordrhein-Westfalen
 Bockum (Meschede), Stadtteil von Meschede, Nordrhein-Westfalen
 Bockum (Rehlingen), Ortsteil von Rehlingen in Niedersachsen

Bockum ist der Familienname folgender Personen:
 Bockum-Dolffs (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht
 August von Bockum (1788–1851), preußischer Generalmajor
 Diedrich Goswin von Bockum-Dolffs (1732–1805), preußischer Generalleutnant; Generalinspekteur der Niederschlesischen Kavallerie
 Florens von Bockum-Dolffs (1802–1899), preußischer Beamter und liberaler Parlamentarier
 Florens von Bockum-Dolffs (Landrat, 1842) (1842–1939), preußischer Verwaltungsbeamter und Landrat
 Florenz Ludwig von Bockum genannt Dolffs (1769–1813), preußischer Oberst
 Jens Schulte-Bockum (* 1966), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Böckum
 Bockem
 Bochum
 Backum